Асбол ( «копоть», «сажа») — в древнегреческой мифологии кентавр-птицегадатель. Упоминается в поэме Псевдо-Гесиода «Щит Геракла» как один из участником битвы с лапифами. Кентавр-гадатель Астил изображается и Овидием: он предсказывает судьбу Нессу (в этом месте предлагалась конъектура Асбол).

В римскую эпоху «кентавру Асболу» приписывались письменные сочинения. Согласно «Диалогу о героях» Филострата, Геракл распял его на кресте, на котором написал эпиграмму.

Примечания

Источники 
 Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. В 3 т. — , 2001. — Т. 1. — С. 192.
 Лексикон Рошера. — Т. 1. — Стб. 609.
  Асбол на Mythindex.com
 
Кентавры
Вымышленные писатели